Cris steht für:
 Cristiano Marques Gomes, genannt Cris (* 1977), brasilianischer Fußballspieler

CRiS steht für:
 Caravan Registration and Identification Scheme

CRIS steht für:
 Code Reduced Instruction Set
 ETRAX CRIS, Prozessorfamilie von Axis Communications
 Current Research Information System, englisch für Forschungsinformationssystem

Siehe auch:
 Chris
 Criss
 Criș
 Kris (Begriffsklärung)
 Kriss
 Gris

Abkürzung